Будучност (Банатський Двор) — сербський футбольний клуб
 Будучност (Бановичі) — боснійський футбольний клуб
 Будучност (Валєво) — сербський футбольний клуб
 Будучност (Добановці) —  сербський футбольний клуб
 Будучност (Подгориця) — чорногорський футбольний клуб